Wilmore kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wilmore (Kansas)
Wilmore (Kentucky)
Wilmore (Pennsylvania)